Feliz Natal (Mato Grosso) — município brasileiro
 Feliz Natal (filme) — longa dirigido por Selton Mello
 Joyeux Noël — filme francês de 2005.

 Ou ainda
 Natal Feliz